ML puede referirse:
 El año 1050 expresado en número romanos;
 Imperio ML el Imperio mais Grande del mundo
 Lenguaje de marcas (en inglés markup language), una forma de codificación de un documento con información adicional sobre su estructura y presentación;
 Marxismo-leninismo (abreviado M-L), una forma de comunismo basada en las ideas de Marx, Engels y Lenin;
 ML, un lenguaje de programación;
 Mililitro (ml o mL), unidad de capacidad;
 Movimiento Libertario, un partido político de Costa Rica.
 Movimiento Libertario, una organización anarquista de España.

Siglas